É la prima edizione del torneo.

In finale Madison Keys ha sconfitto Alison Riske con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Coco Gauff (semifinale)
  Tamara Zidanšek (semifinale, ritirata)
  Veronika Kudermetova (ritirata)

  Markéta Vondroušová (secondo turno)
  Jil Teichmann (primo turno)
  Ljudmila Samsonova (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

Wildcard 

  Maddison Inglis (secondo turno)
  Aryna Sabalenka (primo turno)

  Dar'ja Saville (primo turno)

Qualificate 

  Lauren Davis (quarti di finale)
  Rebecca Peterson (secondo turno)
  Anastasija Potapova (primo turno)

  Storm Sanders (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)
  Dajana Jastrems'ka (primo turno)

Lucky loser 
  Danka Kovinić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International II 2022